Васи́лий Никола́евич Гречи́шкин ( — ) — советский военный лётчик, гвардии майор в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (4 февраля 1944, посмертно).

Биография 
Родился в крестьянской семье.

Окончил Харьковскую военно-авиационную школу. С 1931 года в РККА.

Член КПСС с 1939 года.

Участвовал в советско-финской и в Великой Отечественной войнах. Во время последней совершил 152 боевых вылета на бомбардировку важных объектов и уничтожение живой силы и техники противника.

 около Ленинграда погиб, направив подбитый и горящий самолет на вражеские артиллерийские батареи, применив наземный таран.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу военно-воздушных сил Красной Армии» от 4 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Награды 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны I степени.

Память 
 Подвиг увековечен в групповом памятнике Героям Советского Союза в Туле.
 В Гатчине на улице его имени установлена мемориальная доска.
 Мемориальная доска установлена на стеле героев в городе Богородицке.

Примечания

Ссылки 
 Сайт посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войны «Крылья победы».
 

Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Новом кладбище (Гатчина)